

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.

Древняя Греция 
 Солон (ок. 638—559), сын Эксестида, один из Семи мудрецов, стал архонтом Афин. Многочисленные реформы в Афинах. Законодательство Солона.

Месопотамия 
 Навуходоносор подавляет мятеж в Вавилонии.

Египет 
 В Египте начинает править Псамметих II

Китай 
 15-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Чуское войско окружило столицу Сун, сунцы направили посла к Цзинь. чжэнцы были союзниками Чу против Сун.
 Весной луский посол Гунсунь Гуй-фу провёл съезд с чуским правителем в Сун.
 Цзиньский князь хотел помочь Сун, но по совету Бо-цзуна решил не направлять армию, но послать Цзе Яна ложно пообещать помощь. Но чжэнцы захватили Цзе Яна, у которого было послание, и передали Чу. Правитель Чу повелел послу передать сунцам приказ сдаться, и его подвели к стенам осаждённого города. Однако Цзе Ян не испугался и сообщил сунцам послание с обещанием помощи. Чуский царь хотел казнить Цзе Яна, но по просьбе братьев помиловал и вернул на родину, в Цзинь его наградили и назначили шанцином.
 В 5 луне сунец Хуа Юань тайно встретился с чуским полководцем Цзы-фанем и сообщил, что в столице Сун началось людоедство. В чуской армии осталось на 2 дня продовольствия, и Чу прекратило войну и заключило мир с Сун (по другому толкованию, осада длилась 5 месяцев).
 Цзиньский полководец Сюнь Линь-фу (получивший новое фамильное имя Чжунхан) разбил чи-ди (красных ди). В 6 луне, в день гуй-мао, цзиньское войско уничтожило небольшое княжество Лу, принадлежавшее к чи-ди, и увело в плен его князя (цзя) Ин-эра.
 В Чжоу царевич Су с помощью кланов Шао и Мао пытался захватить власть, но был убит. В 6 луне Ван Чжа-цзы убил шаоского и маоского правителей (Шао-бо и Мао-бо).
 В 6 луне Цинь напало на Цзинь.
 Согласно «Цзо чжуань», когда Цзин-гун был в походе на Ди, в 7 луне циньский Хуань-гун атаковал Цзинь и дошёл до Фуши. В день жэнь-у цзиньский князь из Цзи выступил на ди и возвёл на престол правителя владения Лу. Цзиньский Вэй Кэ разбил циньцев при Фуши и пленил Ду Хуэя.
 Осенью в Лу появилась саранча. Луский посол Чжунсунь Ме и циский посол Гао Гу встречались в У-лоу.
 Осенью в Лу впервые земля была разделена на участки и установили налог с полей.
 Зимой в Лу появилась «жёлтая саранча», и был голод.

См. также

Примечания